Bow Wow Wow — британская группа новой волны, образованная в 1980 году в Лондоне, Англия, панк-антрепренёром и музыкальным менеджером Малкольмом Маклареном, который пригласил в состав троих участников Adam and the Ants (Мэтью Эшман, Ли Горман, Дэйв Барбаросса) и 14-летнюю Аннабеллу Люинь ().

Bow Wow Wow, исполнявшие (под пронзительное, экспрессивное пение Аннабеллы) танцевальный пост-панк с акцентом на перкуссию (с преобладанием так называемого «бурунди-бита», этнической находки Макларена, опробованной им прежде в Adam & the Ants), выпустили два студийных альбома и 12 синглов, два из которых — «Go Wild in the Country» (1982, #7 UK) и «I Want Candy» (1982, #9 UK) — стали хитами в Британии.

После ухода из группы Аннабеллы, в 1983 году начавшей сольную карьеру, состав некоторое время функционировал как Chiefs of Relief. Реюнион 1998 года (результатом которого явился альбом Wild in the U.S.A., куда наряду с ремиксами вошли фрагменты проведённого незадолго до этого турне) состоялся уже без Эшмана, скончавшегося в 1995 году от диабета.

В 2003 Аннабелла реформировала Bow Wow Wow: состав, куда вошли гитарист Фил Гоф и барабанщик Эдриан Янг из No Doubt (его в 2005 году заменил Дэвин Боуман) лишь эпизодически выступал с концертами, последний из которых состоялся в 2006 году.

Дискография

Альбомы 
 See Jungle! See Jungle! Go Join Your Gang, Yeah, City All Over! Go Ape Crazy! (One Way, 1981)
 When the Going Gets Tough, The Tough Get Going (One Way, 1983)
 Go Wild: Best of Bow Wow Wow (1995, BMG/Arista)

Синглы 
 «C30, C60, C90, Go!»(EMI 1980 #34 UK)
 «Your Cassette Pet» (1980 #58 UK)
 "W.O.R.K. (EMI, 1981 #62 UK)
 «Prince of Darkness» (RCA 1981 #58 UK)
 «Chihuahua» (RCA 1981 #51 UK)
 «Go Wild in the Country» (RCA #7 UK)
 «See Jungle! (Jungle Boy)» (RCA 1982 #45 UK)
 «I Want Candy» (RCA 1982; #39 AUS, #9 UK)
 «Louis Quatorze» (RCA 1982 #66 UK)
 «Fools Rush In» (EMI 1982)
 «Do You Wanna Hold Me?» (RCA 1983 #47 UK)
 «I Started Something» (Cleopatra, iTunes 2007)

Примечания 

Рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1980 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1983 году
Группы новой волны из Великобритании
Исполнители RCA Records
Поп-панк-группы Великобритании